Тюменский нефтеперерабатывающий завод - российский частный нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Тюменской области в промышленной зоне города Тюмени (вблизи микрорайона Антипино).  В 2016 году согласно рейтингу Forbes предприятие заняло 43 место по размеру выручки среди 200 крупнейших частных компаний России. До 2021 года назывался «Антипинский нефтеперерабатывающий завод».

История 
ЗАО «Антипинский НПЗ» было основано в июле 2004 года (в октябре 2015 года переименовано в АО «Антипинский НПЗ»). В ноябре 2006 года была введёна в эксплуатацию первая очередь НПЗ проектной мощностью 400 тыс. тонн в год перерабатываемой нефти. Строительство завода шло при поддержке тогдашнего губернатора Тюменской области Сергея Собянина .

Как утверждается на сайте предприятия, это единственный частный, независимый от вертикально-интегрированных нефтяных компаний крупный нефтеперерабатывающий завод, построенный с нуля в постсоветское время. Мощность переработки составляет 7.5 млн тонн нефти в год, качество выпускаемого дизельного топлива соответствует стандарту «Евро-5». В 2016 году после ввода в эксплуатацию установки глубокой переработки мазута глубина переработки достигла 98%.

В мае 2019 года Антипинский НПЗ приостановил свою работу из-за недостатка оборотного капитала. В июле 2019 года завод возобновил работу, перейдя под контроль Сбербанка и группы отраслевых инвесторов.

После банкротства, в мае 2021 года, завод был продан на конкурсных торгах. Покупателем стало ООО «Русинвест» - компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, принадлежащей заместителю председателя совета директоров банка «Авангард» Анатолию Яблонскому. НПЗ был приобретён за стартовую цену 110,867 млрд руб. В том же году для управления заводом был создан филиал компании ООО «Русинвест - Тюменский НПЗ».

Акционерный капитал 
Завод был основан бизнесменом Дмитрием Мазуровым, который владел 80% акций предприятия. Другая доля завода – 20% – принадлежала адвокату Николаю Егорову (по данным на 2015 год). Также известно, что опцион на ещё 25% НПЗ получил Владимир Калашников (Егоров и Калашников описываются СМИ как однокурсник Владимира Путина и товарищ Сергея Собянина соответственно).

В 2019 году Сбербанк стал мажоритарным акционером Антипинского НПЗ (80%), который ранее контролировали бизнесмен Дмитрий Мазуров и экс-коллега мэра Москвы Владимир Калашников. Завод задолжал банку $2,9 млрд и подал на банкротство. 30 декабря 2019 года Арбитражный суд Тюменской области признал завод банкротом. В мае 2021 года куплен с аукциона ООО «Русинвест» за 110,867 млрд руб.

См. также 
 Мазуров, Дмитрий Петрович
 Новый Поток
 Марийский НПЗ

Примечания

Ссылки 
 Старый сайт завода
 Однокурсник Путина оказался владельцем 20 % Антипинского НПЗ
 Строительство очистных сооружений в посёлке Партизанский пройдёт на средства Дмитрия Мазурова и Антипинского НПЗ
 Антипинский НПЗ вышел на рекордные объёмы производства
 На Антипинском НПЗ продолжается строительство узла смешения бензинов
 К 2017 году Антипинский НПЗ обеспечит бензином «Евро-5» всю территорию УрФО

Нефтеперерабатывающие заводы России
Предприятия Тюменской области